Luis de Carvajal puede referirse a:

 Luis de Carvajal (c.1500-?), teólogo franciscano español.
 Luis de Carvajal (1556-1607), pintor español.
 Luis de Carvajal y de la Cueva (1539-1595), aventurero español de origen portugués, fundador y gobernador del Nuevo Reino de León (México).
 Luis de Carvajal (el Mozo) (c.1566-1596), sobrino de Luis de Carvajal y de la Cueva, cambió su nombre a José Lumbroso, y murió en la hoguera ajusticiado por la Inquisición de México.